Vallen, de beweging ten gevolge van de zwaartekracht
 het beweegbare deel van een brug; zie Valbrug
 Dierenval, een strik of ander mechanisme om dieren te vangen:
 strik (val)
 Muizenval (apparaat)
 Fuik (visserij)
 Val (eenheid), de eenheid van valentie
 Val (film), film over Val Kilmer uit 2021
 Val (motorfiets), een voormalig motorfietsenmerk
 Val (zeilen), de lijn waarmee een zeil wordt gehesen
 Aichi D3A, codenaam Val, een Japanse duikbommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog

Afkortingen:
 Véhicule Automatique Léger, een volautomatisch bandenmetrosysteem
 Vlaamse Atletiekliga, een Belgische atletiekbond

Plaatsnamen:
 Val (Terneuzen)
 Val-Meer, een deelgemeente van Riemst
 Val (België), een dorp in Val-Meer
 in Franse en Italiaanse streeknamen als aanduiding van een dal, bijvoorbeeld:
Val-d'Oise en Val-de-Marne zijn Franse departementen  (Franse gemeenten, zie verderop)
Pustertal is een streek in Trentino-Zuid-Tirol
Val-de-Travers is een district in Franstalig Zwitserland
Val-Saint-Lambert is een kristal- en glasfabriek in de Maasvallei (bij Luik) 

 in samenstellingen van Franse gemeenten:
Val-d'Auzon, Aube 
Val-d'Isère, Savoie 
Val-d'Izé, Ille-et-Vilaine 
Val-d'Ornain, Meuse 
Val-d'Épy, Jura 
Val-de-Bride, Moselle 
Val-de-Chalvagne, Alpes-de-Haute-Provence 
Val-de-Fier, Haute-Savoie 
Val-de-Mercy, Yonne
Val-de-Meuse, Haute-Marne 
Val-de-Reuil, Eure 
Val-de-Roulans, Doubs 
Val-de-Saâne, Seine-Maritime
Val-de-Vesle, Marne
Val-de-Vière, Marne 
Val-de-la-Haye, Seine-Maritime 
Val-des-Marais, Marne
Val-des-Prés, Hautes-Alpes 
Val-et-Châtillon, Meurthe-et-Moselle  
Val-Maravel, Drôme 
Val-Suzon, Côte-d'Or 
 Tsjechische gemeenten:
 Val (okres Tábor)
 Val (okres Rychnov nad Kněžnou)